Záchlumí kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Záchlumí (okres Tachov)
 Záchlumí (okres Ústí nad Orlicí)